Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Применение 
В первые блюда лавровый лист добавляют за 5 минут до окончания их приготовления, во вторые блюда — за 10. По окончании приготовления блюда лавровый лист удаляют из него, во избежание появления нежелательной горечи. Порошок из лаврового листа добавляют в готовые соусы температурой до 40 °C. Лавровый лист добавляют в консервы.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Пряности